La formula molecolare C4H8 può indicare:
 Isobutene
 1-butene

Formule molecolari